Stati Uniti d'America
 New Harmony – città della Contea di Posey, Indiana, sede della comunità omonima fondata dal socialista Robert Owen.
 New Harmony – città della Contea di Washington, Utah